Транспорт на Украине представлен самолётным, железнодорожным, автомобильным сообщением.

Железные дороги 

На Украине железные дороги находятся под управлением Государственной администрации железных дорог Украины (). Железнодорожная сеть страны разделена на шесть дорог (магистралей): Донецкую, Львовскую, Одесскую, Южную, Юго-Западную и Приднепровскую. Максимальная скорость пассажирских перевозок — 160 км/ч. Общая длина путей 22 473 км.

Автодороги 

Через Украину проходит 23 международных автодороги. Общая длина шоссейных дорог составляет 169 491 км.

В рейтинге качества автомобильных дорог в странах мира, составляемом Всемирным экономическим форумом, Украина в 2018 году заняла 123-е место из 140 возможных, среди стран Европы Украина заняла предпоследнее место, опередив только Молдавию. Более 90 % существующих на Украине дорог эксплуатируется с превышением нормативного срока службы.

Авиация 
19 международных аэропортов. Главные воздушные ворота страны — аэропорт Борисполь.

Речной и морской транспорт 
Самая большая река Украины — Днепр — является судоходной. 
Украина имеет выход к двум морям — Азовскому и Чёрному.

Проект международного водного пути Е-40: проект судоходной трассы длиной 2 тыс. км  между Польшей, Белоруссией и Украиной, в обход России (в 2018 году Киев и Минск подписали дорожную карту по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять; в 2020 году было запланировано углубление 64,5 км украинского участка Припяти (уровень воды должен быть приведён в соответствие со стандартами навигации класса IV (на всем маршруте должна быть обеспечена минимальная глубина воды 2,5 м), при этом маршрут речного пути проходит через чернобыльскую зону).

Трубопроводный транспорт 
Трубопроводный транспорт используется при транспортировке нефти и нефтепродуктов, природного газа. Общая их длина на Украине — более 40 тыс. км, из них 35 тыс. км — газопроводы.

Городской транспорт 
На территории Украины в Киеве появился первый в Российской империи трамвай (1892), первый в мировой практике троллейбусный поезд изобретателя Владимира Веклича (1966) и первая в СССР линия скоростного трамвая (1978).

В данной таблице представлены все виды городского транспорта Украины. Информация об автобусах и маршрутках не приводится в связи с тем, что данные два вида транспорта распространены повсеместно.

 |  | Авдеевка
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Алушта
 |   |
 |      |
 |  |
 |        |
 |         |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Крымский троллейбус
 |-

 |  | Алчевск
 |   |
 |      |
 |  |
 |        |
 |         |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Алчевский троллейбус, Троллейбусная линия Алчевск — Перевальск
 |-

 |  | Антрацит
 |   |
 |      |
 |  |
 |        |
 |         |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Артёмовск
 |   |
 |      |
 |  |
 |        |
 |         |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Белая Церковь
 |   |
 |      |
 |  |
 |        |
 |         |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Белоцерковский троллейбус
 |-

 |  | Винница
 |   |
 |     |
 |  |
 |       |
 |        |
 |   |
 |   |
 |
 |
 |см. Винницкий трамвай
 |-

 |  | Горловка
 |   |
 |     |
 |  |
 |       |
 |        |
 |  |
 |   |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Днепродзержинск
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Днепропетровск
 |   |
 |     |
 |  |
 |       |
 |        |
 |   |
 |   |
 |
 | канатная дорога
 |см. Транспорт Днепропетровска
 |-

 |  | Доброполье
 |   |
 |      |
 |  |
 |        |
 |         |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Донецк
 |   |
 |     |
 |  |
 |       |
 |        |
 |   |
 |   |
 |
 |
 |см. Транспорт в Донецке
 |-

 |  | Дружковка
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Евпатория
 |  |
 |   |
 |  |
 |      |
 |        |
 |   |
 |   |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Енакиево
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Житомир
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Запорожье
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Запорожский троллейбус
 |-

 |  | Ивано-Франковск
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Керчь
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Киев
 |   |
 |     |
 |  |
 |       |
 |        |
 |   |
 |   |
 |
 |
 |см. Транспортная инфраструктура Киева
 |-

 |  | Кировоград
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Конотоп
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Конотопский трамвай
 |-

 |  | Константиновка
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 | см. Константиновский трамвай
 |-

 |  | Краматорск
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Краснодон
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Кременчуг
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Кривой Рог
 |   |
 |         |
 |   |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Криворожский метрополитен
 |-

 |  | Лисичанск
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Луганск
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Луганский трамвай
 |-

 |  | Луцк
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Львов
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Макеевка
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Макеевский трамвай
 |-

 |  | Мариуполь
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Транспорт в Мариуполе
 |-

 |  | Молочное
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Трамвай села Молочное
 |-

 |  | Николаев
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Николаевский троллейбус
 |-

 |  | Одесса
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 | канатная дорога
 |см. Транспорт в Одессе
 |-

 |  | Перевальск
 |   |
 |      |
 |  |
 |        |
 |         |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Троллейбусная линия Алчевск — Перевальск
 |-

 |  | Полтава
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Полтавский троллейбус
 |-

 |  | Ровно
 |   |
 |         |
 |         |
 |         |
 |              |
 |         |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Севастополь
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Севастопольский троллейбус, Севастопольский трамвай
 |-

 |  | Северодонецк
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Северодонецкий троллейбус
 |-

 |  | Симферополь
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Крымский троллейбус, Симферопольский трамвай
 |-

 |  | Славянск
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Стаханов
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Стахановский трамвай
 |-

 |  | Сумы
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
 |-

 |  | Тернополь
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Тернопольский троллейбус
|-

 |  | Углегорск
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Углегорский троллейбус, Углегорский трамвай
 |-

 |  | Харцызск
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
|-

 |  | Харьков
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 | канатная дорога
 |см. Транспорт в Харькове
 |-

 |  | Херсон
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Херсонский троллейбус
 |-

 |  | Хмельницкий
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
|-

 |  | Черкассы
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |
|-

 |  | Чернигов
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Черниговский троллейбус
|-

 |  | Черновцы
 |   |
 |         |
 |  |
 |        |
 |          |
 |   |
 |    |
 |
 |
 |см. Черновицкий троллейбус
|-

 |  | Ялта
 |   |
 |         |
 |  |
 |            |
 |              |
 |   |
 |    |
 |
 | канатная дорога
 |см. Крымский троллейбус
|}

Фотографии

См. также 
 Список троллейбусных систем Украины
 День автомобилиста и дорожника на Украине

Ссылки 
 Украина проела железнодорожное наследие СССР // Взгляд, 2 октября 2019

Примечания 

Транспорт на Украине